Gaskell ist der Familienname folgender Personen: 

 David Gaskell (* 1940), englischer Fußballtorhüter
 Elena Gaskell (* 2001), kanadische Freestyle-Skierin
 Elizabeth Gaskell (1810–1865), britische Schriftstellerin
 Holbrook Gaskell (1813–1909), Industrieller
 Jane Gaskell (* 1941), britische Fantasy-Autorin
 John Foster Gaskell (1878–1960), Tierphysiologe
 Lucy Gaskell (* 1980), britische Schauspielerin
 Sonia Gaskell (1904–1974), niederländische Choreographin und Ballettdirektorin
 Walter Holbrook Gaskell (1847–1914), englischer Physiologe